Keith Brown peut désigner :
 Keith Brown (1913-1991), athlète américain ;
 Keith Brown (1960-), joueur de hockey sur glace canadien.